Výraz "etický" může znamenat:
 Jsoucí v souladu s etikou, tj. morálkou (např. neetické jednání), nebo týkající/zabývající se etikou (např. etické dilema).
 Etický vs. emický – dva možné přístupy k popisu jevů ve společenských vědách.